The Buried Treasure – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Reliance Film Company
The Buried Treasure – cortometraggio del 1919 diretto da Kenneth S. Webb
The Buried Treasure – episodio del 1971 della serie tv Grasshopper Island